Леонид Данилов:
 Данилов, Леонид Иванович (1927—1994) — советский изобретатель.
 Данилов, Леонид Иванович (1923—2010) — российский инженер-механик, лауреат Государственных премий, народный депутат СССР.
 Данилов, Леонид Парфёнович (1922—1964) — Герой Советского Союза.